Сетевой диск (сетевой драйвер) — назначенный логический диск (папка), который служит для хранения «общих» файлов, доступных для всех пользователей, на других персональных компьютерах, включенных в общую локальную сеть. Как правило, доступны по протоколу SMB / CIFS (Windows и Unix-подобные) или протоколу NFS (Unix-подобные системы).

Операционные системы Windows 

В системе Windows сетевой диск подключается вызовом контекстного меню элемента рабочего стола «Мой компьютер» и выбором Сервис, далее Подключить сетевой диск (Windows XP) или Подключить сетевой диск (Windows 7).

Операционные системы Linux

См. также 
 Файловый сервер

Компьютерные сети